Die Amtshauptmannschaft Kamenz war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute zum Landkreis Bautzen in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Kamenz.

Geschichte 
1874 wurden im Königreich Sachsen im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform neue Kreishauptmannschaften und Amtshauptmannschaften eingerichtet. Aus den Gerichtsamtsbezirken Kamenz, Königsbrück und Pulsnitz, die zuvor zur Amtshauptmannschaft Bautzen gehört hatten, wurde die Amtshauptmannschaft Kamenz gebildet. Die sächsischen Amtshauptmannschaften waren hinsichtlich ihrer Funktion und Größe vergleichbar mit einem Landkreis.

1939 wurde die Amtshauptmannschaft Kamenz in Landkreis Kamenz  umbenannt. Der Landkreis Kamenz bestand noch bis zur Gebietsreform von 1952 in der DDR fort und wurde dann in verändertem Zuschnitt in den neuen Kreis Kamenz überführt, der dem Bezirk Dresden zugeordnet wurde.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1880 Wilhelm Alexander Schäffer
 1880–1891 Christian Joseph von Zezschwitz
 1892–1916 Heinrich Gustav von Erdmannsdorf
 1917–1924 Johann Friedrich Graf Vitzthum von Eckstädt
 1924–1928 Hans Sievert
 1928–1936 Georg Wolfgang von Zobel
 1937–1945 Georg Liebig

Einwohnerentwicklung 

Von insgesamt 69.546 Einwohnern im Jahr 1900 waren 61.844 evangelisch (89 %) und 7.650 katholisch (11 %), letztere vor allem in den Dörfern der Klosterpflege St. Marienstern.

Gemeinden 
Gemeinden der Amtshauptmannschaft Kamenz mit mehr als 2.000 Einwohnern (Stand 1939):

Alle Städte und Gemeinden (1939) der Amtshauptmannschaft Kamenz alphabetisch sortiert:
Auschkowitz,
Bernbruch,
Biehla,
Bischheim,
Bohra,
Brauna,
Bretnig,
Bulleritz,
Cannewitz,
Caseritz,
Cosel,
Crostwitz,
Cunnersdorf,
Cunnewitz,
Döbra,
Dürrwicknitz,
Elstra,
Friedersdorf,
Gelenau,
Gersdorf,
Glaubnitz,
Gödlau,
Gottschdorf,
Gräfenhain,
Gränze,
Großbaselitz (bis 1937 Deutschbaselitz),
Großgrabe,
Großnaundorf,
Großröhrsdorf,
Grüngräbchen,
Häslich,
Hausdorf,
Hauswalde,
Hennersdorf,
Höckendorf,
Höflein,
Horka,
Jauer,
Jiedlitz,
Kamenz,
Kaschwitz,
Kindisch,
Kleinbaselitz (bis 1937 Wendischbaselitz),
Kleindittmannsdorf,
Kleinhänchen,
Königsbrück,
Koitzsch,
Krakau,
Kriepitz,
Kuckau,
Ländchen Wohla,
Laske,
Laußnitz,
Lehndorf,
Lichtenberg,
Liebenau,
Lieske,
Lückersdorf,
Lüttichau,
Milstrich,
Miltitz,
Mittelbach,
Möhrsdorf,
Naußlitz,
Nebelschütz,
Neukirch,
Neustädtel,
Niederlichtenau,
Niedersteina,
Nucknitz,
Oberlichtenau,
Obersteina,
Ohorn,
Oßling,
Ostro,
Panschwitz,
Petershain,
Piskowitz,
Prietitz,
Pulsnitz (Meißner Seite),
Pulsnitz (Stadt),
Räckelwitz,
Ralbitz,
Rauschwitz,
Reichenau,
Reichenbach,
Röhrsdorf,
Rohna,
Rosenthal,
Säuritz,
Schiedel,
Schmeckwitz,
Schmerlitz,
Schmorkau,
Schönau,
Schönbach,
Schweinerden,
Schwepnitz,
Schwosdorf,
Sella (1938 aufgelöst),
Siebitz,
Skaska,
Steinborn,
Straßgräbchen,
Trado,
Tschaschwitz,
Weißbach b. Königsbrück,
Weißbach b. Pulsnitz,
Weißig,
Wiesa,
Zeisholz,
Zerna,
Zochau,
Zschornau.

Ehemalige Gemeinden der Amtshauptmannschaft (vor 1939) alphabetisch sortiert:
Jesau, (1. November 1935 eingegliedert in die Stadt Kamenz)
Stenz, (1. Oktober 1939 eingegliedert in die Stadt Königsbrück)

Literatur 
 Thomas Klein (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 280–282.

Einzelnachweise 

Kamenz
Geschichte (Landkreis Bautzen)
Gegründet 1874